O Busaiteen Club é um clube de multi-esportivo baireinita com sede em Busaiteen. A equipe compete no Campeonato Bareinita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1945.

Títulos 

  Campeonato do Bahrein: 1 (2013)
  Copa Bahraini FA: 1 (2003)

Ligações externas 

 [Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Barém
Clubes de futebol fundados em 1945